«Пітер Пен» — утопічний казково-фентезійний роман Джеймса Метью Баррі.
 Пітер Пен — персонаж книг шотландського письменника сера Джеймса Баррі.
 Пітер Пен — головний персонаж однойменного діснеївського мультфільму.

Фільми 

 «Пітер Пен» — американський чорно-білий німий фільм 1924 року.
 «Пітер Пен» — американський мультиплікаційний фільм 1953 року.
 «Пітер Пен» — білоруський радянський художній фільм 1987 року.
 «Пітер Пен 2» — сиквел мультфільму «Пітер Пен». (2002)
 «Пітер Пен» — австралійський фантастичний фільм 2003 року.